Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

343e régiment d'artillerie coloniale
343e régiment d'infanterie

 
343 kōkūtai

Homonymie d'unités militaires